Corynactis är ett släkte av koralldjur. Corynactis ingår i familjen Corallimorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivanemoner
Corynactis